

Трансфери

Привлечени 
  Ернестас Шеткус от Олимпиакос Никозия
  Артур Енрике от Санто Андре
  Бобан Грънчаров от Лирсе
  Асен Караславов от Гройтер Фюрт
  Стефан Станчев от ПФК Левски
  Рубен Паласуелос от Депортиво Алавес
 Томаш Иршак от Висла (Краков)
  Костадин Дяков от ПСФК Черноморец (Бургас)
  Вандер Виейра от Демократа
  Станислав Костов от ПФК ЦСКА
  Иван Цветков от ПФК Левски
  Хабиб Бамого от Донкастър Роувърс

Напуснали 
  Армен Амбарцумян край на кариерата
  Васил Василев в ЕКИУ Калояново
  Мартин Димов в Монтана 1921 (Монтана)
  Николай Домакинов във ФК Раковски (Раковски) под наем
  Даниел Божков във ФК Раковски (Раковски)
  Радослав Бачев в Септември (Симитли)
  Венцислав Бонев освободен
  Николай Димитров в Хасково 2009 (Хасково)
  Емил Аргиров във ФК Раковски (Раковски)
  Христо Телкийски във ФК Раковски (Раковски)
  Димитър Байрев в Нова Зеландия
  Николай Манчев в Хасково 2009 (Хасково)
  Александър Александров (футболист) край на кариерата
  Валентин Веселинов в Дунав (Русе)
  Димо Атанасов в Локомотив (Пловдив)
  Атанас Курдов в Локомотив (Пловдив)
  Деян Христов в Монтана 1921 (Монтана)

Привлечени 
  Адам Стаховяк от Белхатов
  Веселин Минев от Анталияспор
  Марлон Перейра от Вилем II
  Сивард Спрокел от ЦСКА
  Борис Галчев от Динамо (Букурещ)
  Николай Павлов от Любимец 2007 (Любимец)
  Луис Педро от Хераклес

Напуснали 
  Ернестас Шеткус във ФК Гомел
  Христо Иванов в ПФК Монтана
  Стефан Станчев в Миньор (Перник)
  Ивайло Димитров в Локомотив Пловдив
  Радослав Терзиев във ФК Раковски (Раковски) под наем
  Лъчезар Ангелов във ФК Раковски (Раковски) под наем
  Лазар Марин във ФК Раковски (Раковски) под наем
  Рубен Паласуелос в Хонка
  Петър Атанасов във ФК Раковски (Раковски) под наем
  Хабиб Бамого освободен

Клубът

Ръководство

Контроли

Лято 2012

Зима 2013

Първенство

Официални мачове

Статистика по футболисти

Напуснали и освободени през сезона или дадени под наем

Голмайстори

Асистенции

Автоголове 
 1 – Бобан Грънчаров в полза на Лудогорец за 0:1 (Ботев – Лудогорец 0:1 XIV кръг)
 1 – Артур Енрике в полза на Етър за 1:1 (Етър – Ботев 1:2 XV кръг)
 1 – Йордан Вранчев в полза на Ботев за 0:1 (Евроколеж – Ботев 0:3 1/16 финал Купа на България първа среща)

Външни препратки 
 Официален сайт на Ботев Пловдив
 Неофициална страница за Ботев Пловдив
 Официален сайт на феновете на Ботев Пловдив
 Официален сайт на Клуб 1912
 Български клубове - Ботев 1912 (Пловдив)

Ботев (Пловдив) през годините
Ботев